

Sciences et techniques

Biologie, écologie et médecine 
 Une fonction peut désigner :
 en biologie moléculaire et en biochimie, le rôle biologique d'un composant de la cellule : protéine, gène, organite cellulaire ;
 en physiologie, un processus ou un ensemble d'actions coordonnées concourant au fonctionnement d'un organisme, accomplies par un ou plusieurs organes : la fonction respiratoire, la fonction circulatoire
  est une formule utilisée par Lamarck et d'autres auteurs transformistes pour combattre le fixisme.
 En écologie, une fonction écosystémique, ou fonction écologique, peut désigner :
 un  , au sens de changement d'état de l'écosystème ou d'interaction entre deux composantes de l'écosystème ;
 une somme complexe de processus et d'interactions qui permettent de caractériser le fonctionnement d'un écosystème (état ou trajectoire de l'écosystème) ;
 par analogie avec la notion de fonction en biologie, le rôle d'un organisme ou d'un groupe d'organismes (espèce, groupe fonctionnel) dans le fonctionnement d'un écosystème ;
 un service écosystémique.
 Dans le domaine de la médecine d'urgence et des premiers secours, les fonctions vitales sont les fonctions de l'organisme dont la défaillance entraîne le décès à court terme (quelques minutes).

Chimie 
 En chimie organique, une fonction (aussi appelée groupe fonctionnel) est un groupe d'atomes liés ayant des propriétés particulières au sein d'une molécule.

Mathématiques et informatique 
 En mathématiques élémentaires, la plupart des fonctions rencontrées sont des fonctions numériques ;
 une fonction relie deux grandeurs (a priori numériques, ou pouvant être ramenées à une valeur numérique) de telle façon que la connaissance de la première permet de déterminer la deuxième. Il s'agit donc d'un cas particulier de relation binaire, lesquelles relations mathématiques sont alors qualifiées de « fonctionnelles » ;
 les fonctions logiques sont des fonctions mathématiques qui s'appliquent aux nombres binaires (constitués de 0 et de 1) ;
 en informatique, on appelle "fonction" une routine de programmation qui renvoie une valeur à la fin de son traitement, par analogie avec les fonctions mathématiques. Par abus de langage, les procédures sont souvent elles aussi appelées fonctions, bien qu'elles ne renvoient pas de valeur.

Sciences humaines et sociales

Anthropologie, sociologie et monde des affaires
 Une fonction peut désigner une fonction-finalité, une fonction-processus ou une fonction-résultat.

Droit 
 En droit public et en droit administratif, la fonction publique est un ensemble de personnes travaillant, sous certaines juridictions ou dans un cadre intergouvernemental, au sein des administrations publiques.
 Les fonctions régaliennes sont attachées à la souveraineté (peuple ou roi selon le régime politique).

Géographie 
 Les fonctions urbaines sont l'ensemble des activités (économique, politique et culturelle) d'une ville.

Linguistique 
 La fonction syntaxique d'une unité du discours est un trait grammatical lié au rôle sémantique que joue cette unité par rapport à l'unité syntaxique supérieure, c'est-à-dire plus précisément, par rapport au noyau dont elle dépend.
 En narratologie, Vladimir Propp a identifié 31 fonctions narratives.

Culture et société

Économie 
 Les fonctions de l'entreprise concernent la production, la finance, le commercial
 En management, les fonctions de direction impliquent de planifier, organiser, commander
 En microéconomie, la fonction d'utilité est une fonction qui décrit le comportement du consommateur.

Musique 
 La théorie des fonctions musicales est un instrument destiné à l'analyse harmonique, qui remet en question et prolonge la notion de degré en décrivant la relation entre les accords en musique tonale (majeure/mineure).